|-
| 157501 - || || 24 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157502 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157503 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157504 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157505 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157506 - || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157507 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157508 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157509 - || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157510 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157511 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157512 - || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157513 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157514 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157515 - || || 25 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157516 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157517 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157518 - || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157519 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157520 - || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157521 - || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157522 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157523 - || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157524 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157525 - || || 29 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157526 - || || 30 de setembre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157527 - || || 28 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157528 - || || 30 de setembre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157529 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157530 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157531 - || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157532 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157533 - || || 10 d'octubre de 2005 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 157534 - || || 8 d'octubre de 2005 || Moletai || K. Černis, J. Zdanavičius
|-
| 157535 - || || 1 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157536 - || || 4 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157537 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157538 - || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157539 - || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157540 - || || 25 d'octubre de 2005 || Junk Bond || D. Healy
|-
| 157541 - || || 27 d'octubre de 2005 || Ottmarsheim || C. Rinner
|-
| 157542 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157543 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157544 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157545 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157546 - || || 23 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157547 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157548 - || || 21 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157549 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157550 - || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157551 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157552 - || || 23 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157553 - || || 23 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157554 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157555 - || || 20 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157556 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157557 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157558 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157559 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157560 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157561 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157562 - || || 24 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157563 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157564 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157565 - || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157566 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157567 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157568 - || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157569 - || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157570 - || || 26 d'octubre de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 157571 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157572 - || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157573 - || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157574 - || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157575 - || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157576 - || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157577 - || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157578 - || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157579 - || || 24 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157580 - || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157581 - || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157582 - || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157583 - || || 30 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157584 - || || 26 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157585 - || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157586 - || || 28 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157587 - || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 157588 - || || 29 d'octubre de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 157589 - || || 30 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157590 - || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157591 - || || 30 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157592 - || || 30 d'octubre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157593 - || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157594 - || || 4 de novembre de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 157595 - || || 1 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 157596 - || || 3 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 157597 - || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157598 - || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157599 - || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 157600 - || || 7 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7